

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 7 podstawowych 
 Koryta – część wsi Łubianka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łubianka
 Koryta – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym 
 Koryta – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna 
 Koryta-Osada – osada w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna
 Koryta – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Koryta – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów
 Koryta – część wsi Borki-Wyrki w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn
 Koryta – kolonia w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Koryta – część wsi Miechucino w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno 
 Koryta – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków

Inne 
 Koryta – wieś i gmina w Czechach
 Koryta – nieczynny wąskotorowy przystanek osobowy w Korytach
 Michael Koryta – amerykański pisarz

Zobacz też 
 Korytka, Koryto, Korytowo